De lijst van grote steden in Duitsland vermeldt alle steden in Duitsland met meer dan 100.000 inwoners, die daarmee de officiële status van "Großstadt" (grote stad) hebben.

Huidige Duitse steden met meer dan 100.000 inwoners 

1 Het inwoneraantal lag sinds het voor de eerste keer overschrijden van de grens van 100.000 inwoners soms tijdelijk onder deze grens.
2 Duisburg heette van 1 augustus 1929 tot 31 maart 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal ontstond op 1 augustus 1929 uit o.a. de steden Barmen en Elberfeld. Beide steden telden al in 1884 elk meer dan 100.000 inwoners. Tot de hernoeming op 24 januari 1930 heette de stad Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen heette van 1 april 1928 tot 20 mei 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach heette tot 31 juli 1929 München-Gladbach, vanaf 1 augustus 1929 tot 31 juli 1933 (met de geannexeerde stad Rheydt) Gladbach-Rheydt, vanaf 1 augustus 1933 (weer zonder Rheydt) M. Gladbach (eerst München Gladbach, vanaf 20 december 1950 Mönchen Gladbach) en sedert 11 oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz heette van 10 mei 1953 tot 31 mei 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld heette van 1 augustus 1929 tot 24 april 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Inwoneraantal 1990 na de annexatie van Halle-Neustadt op 6 mei van datzelfde jaar.
9 Salzgitter heette tot 22 januari 1951 Watenstedt-Salzgitter.
10 Van 1 juli 1939 tot 1945 droeg Wolfsburg de naam Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben.

 Voormalige Duitse steden met meer dan 100.000 inwoners 
 Steden waarvan het inwoneraantal is teruggelopen 
Onderstaande steden hadden ooit meer dan 100.000 inwoners en waren daarmee "Großstadt".

1 Het inwoneraantal lag, tussen de eerste overschrijding van de grens van 100.000 inwoners en de laatste daling onder de grens, eerder al tijdelijk onder deze grens.
2 Dessau is op 1 juli 2007 met Roßlau gefuseerd en heet sindsdien Dessau-Roßlau.

 Steden die zijn opgegaan in andere gemeentes 
Onderstaande steden hadden meer dan 100.000 inwoners, maar zijn inmiddels opgeheven of opgegaan in een andere gemeente.

1Het inwoneraantal lag tussen het voor de eerste keer overschrijden van de grens van 100.000 inwoners en de annexatie soms tijdelijk onder deze grens.
2 De stad Rixdorf werd op 27 januari 1912 in Neukölln hernoemd.
3 De stad Schöneberg werd in 1912 officieel hernoemd in Berlin-Schöneberg.
4 Wilmersdorf heette tot 1912 officieel Deutsch-Wilmersdorf en werd daarna in Berlin-Wilmersdorf hernoemd.

 Steden die niet meer in Duitsland liggen 
Onderstaande steden behoorden in de periode tussen 1871 en 1937 gedurende een bepaalde tijd tot Duitsland. De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de volkstelling van 31 december 1939. Voor Danzig, Mülhausen, Posen en Straatsburg'' is de volkstelling van 1 december 1910 aangegeven.

Zie ook 
 Lijst van Duitse steden

 
Duitsland
Grootste